Lago artificial - formado por uma barragem para aproveitamento hidrelétrico: o mesmo que albufeira
 Reservatório (medicina) -  o papel de um organismo na propagação de uma doença
 Reservatório (petróleo) é um pacote de rocha que contém petróleo com exploração comercial
 Tanque (reservatório)